Porezkoje (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Porezkoje (Tschuwaschien), Rajonverwaltungszentrum in der Republik Tschuwaschien
 Porezkoje (Uljanowsk), in der Oblast Uljanowsk
 Porezkoje (Wladimir), in der Oblast Wladimir